Landsting eller landstinget kan syfta på

 Sveriges landsting – regionala självstyrande enheter 1862–2019
 Grönlands landsting – parlamentet i Grönland
 Landstinget (Danmark) – den danska riksdagens överhus
 Landsting (historiskt) – ett ting för ett helt landskap
 Ålands landsting – en lagstiftande församling i Åland 1922–1993
Ålands lagting – den lagstiftande församlingen i Åland efter namnändring 1993

Se även
 Region (landsting) – benämning på de tidigare landstingen från och med 2020
 Sekundärkommun – en kommun som består av samma geografiska område som flera primärkommuner ("vanliga" kommuner)
 Danmarks amt – danska och norska förvaltningsområdena
 Norges amt – norska förvaltningsområdena i Norge fram till 1919
 Norges fylken – de norska förvaltningsområden sedan 1919 som motsvaras av län i Sverige